Career Education est une entreprise américaine spécialisé dans l'enseignement post-secondaire.

Histoire

Références 

Entreprise fondée en 1994
Entreprise de l'éducation